A visszatartás a membránszűrési eljárásoknál használt mérnöki mutatószám, amely azt fejezi ki, hogy a membrán milyen mértékben tartja vissza a vizsgált komponenst. Szokásos jelölése: R, az angol rejection alapján.

Meghatározása 
A visszatartás dimenziómentes mennyiség, számítása az alábbi képlettel történik:

ahol

Ri az i komponens visszatartása,

ci,p az i komponens koncentrációja a permeátumban,

ci,b az i komponens koncentrációja a betápban.

A visszatartás értéke 0 és 1 közötti. A mérnöki gyakorlatban R értékét gyakran százalékban kifejezve, a 0%-100% skálán adják meg. Amennyiben a membrán az adott komponenst teljes mértékben visszatartja, úgy R értéke 1 (azaz 100%). Amennyiben a vizsgált komponens szabadon átáramlik a membránon, úgy R értéke 0 (azaz 0%). Részlegesen átengedett komponensek visszatartása értelemszerűen 0 (0%) és 1 (100%) közötti értéket vesz fel.

A visszatartás mértéke függ az oldott anyag tulajdonságaitól (pl. koncentráció, molekulaméret, töltés, alak stb.), a membrán jellemzőitől (pl. pórusméret, anyag, vastagság stb.) és számos egyéb műveleti paramétertől (pl. transzmembránnyomás, keresztáramú sebesség, hőmérséklet stb.).

Jegyzetek 

Fizika